(met kleine letter) oud-Grieks: adjectief voor het oude Griekenland
 (met hoofdletter) Oud-Grieks: verouderde schrijfwijze van Oudgrieks (taal)